El Torneig d'Anvers 2016, oficialment conegut com a European Open 2016, és un esdeveniment de tennis masculí disputat sobre pista dura interior que pertany a les sèries 250 de l'ATP. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 17 i el 23 d'octubre de 2016 al Lotto Arena d'Anvers, Bèlgica.

El tennista francès Richard Gasquet va guanyar el segon títol de la temporada.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2016